El prefijo nona procede del  latín "nonus"  significa "noveno".

Nona puede referirse a:

 Nona, novena hora después de la salida del sol, oración del Oficio Divino en la liturgia de las horas canónicas.
 Nona, en la mitología romana, la más joven de las tres Parcas, quienes presidían el destino de los hombres. Nona era quien hilaba las hebras de la vida con su rueca, decidiendo el momento del nacimiento de una personas.
 Nona, palabra utilizada para denominar a la abuela, generalmente por judíos sefardíes 
 Nona, nombre en latín de Nin, Croacia.
 Nonas, en la Antigua Roma, los días cinco de cada mes, excepto en marzo, mayo, julio y octubre en los cuales las nonas eran los días siete.

Enlaces externos